Vrbas  heißen folgende geographische Objekte:
 Vrbas (Fluss),  Fluss in Bosnien-Herzegowina
 Vrbas (Stadt), Stadt in Serbien

Siehe auch:
 Vrba